Изумру́дная у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Изумрудная улица — улица в Москве.
 Изумрудная улица — улица в Сочи.
 Изумрудная улица — улица в Томске (Просторный).

Украина 
 Изумрудная улица — улица в Донецке.